23-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 12 по 18 июня 1959 года. Победу одержал немецкий велогонщик Ханс Юнкерман.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов, общей протяженностью 1317 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1959 на FirstCycling

1959 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1959 году
Июнь 1959 года